Византийский календарь был официально утверждён императором Василием II в 988 году и использовался вплоть до падения империи в 1453 году. Он совпадал с юлианским календарём, отличаясь лишь началом года и счётом лет. Первым днём года считалось 1 сентября, а началом летосчисления 5509 год до н. э., предполагаемая дата сотворения мира. Начиная с VII века Византийский календарь постепенно стал использоваться во всём православном мире, например, в Сербии и Болгарии. Использовался, в частности, и в русских летописях (с некоторыми погрешностями в 1—2 года, связанными с датами первого дня нового года и другими проблемами), а также вообще на территории России до календарной реформы Петра I в 1700 году.

В Византии 
Начинать год 1 сентября в Византии стали около 462 года, но официально это было признано в 537 году. Тем не менее, некоторые византийские хронисты (Максим Исповедник, Феофан Исповедник и Георгий Синкелл) продолжали считать началом года 25 марта, вплоть до X века ведя отсчёт с 5493 года до н. э.

Високосный год в византийском календаре вычислялся так же, как и високосный год в исходной версии юлианского календаря: путём удвоения , то есть «повторением» 24 февраля. 29 февраля объявили високосным днём только в Позднее Средневековье.

Названия месяцев 
 януариус (от имени Януса — бога открытых дверей; месяц открывающий год);
 фебруариус (от слова februm — очищение; месяц покаяния, очищения, поклонения мёртвым);
 мартиус (от имени бога войны — Марса);
 априлис (от слова «aperire» — раскрывать; месяц раскрывающихся на деревьях почек);
 маиус (от имени богини Майи);
 июниус (от имени богини Юноны);
 июлиус (в честь Юлия Цезаря)
 аугустус (в честь императора Августа);
 септембер (седьмой то порядку, считая началом года не январь, а март);
 октобер (восьмой);
 новембер (девятый);
 децембер (десятый).

Как вычислялась дата 

За исходную точку летоисчисления была принята христианская эра от «сотворения мира», причём существовало около 200 различных вариантов, важнейшим из них является византийская эра, созданная в 353 году. В основу многих эр было положено соотношение между числом «дней творения мира» и продолжительностью его существования. Это соотношение было взято из Библии: «И сотворил Бог человека по образу Своему <…> И был вечер, и было утро: день шестой» (), «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (). Основываясь на этих библейских утверждениях, христианские богословы пришли к выводу, что поскольку «Адам был создан в середине шестого дня творения», то «Христос пришёл на Землю в середине шестого тысячелетия», то есть около 5500 года от «сотворения мира».

При императоре Констанции (353 год) была создана эра, летосчисление по которой велось с субботы 1 сентября 5509 года до н. э. Но Констанций не был «последовательным христианином», поэтому имя его и составленная при нём эра упоминались весьма неохотно. Ранневизантийская эра «непоследовательного христианина», еретика Констанция в VI веке была уточнена, и в Византии начала использоваться другая эра от «сотворения мира» с эпохой эры на пятницу 1 марта 5508 года до н. э. (Следует особо подчеркнуть, что константинопольская патриархия всегда начинала церковный год 1 сентября).

Существует мнение, что Шестой Вселенский Собор установил дату летоисчисления: от библейского «сотворения мира» с началом 1 сентября 5509 г. до н. э. Однако среди 102 правил этого Собора нет особого правила, касающегося начала летоисчисления. В контексте 3-го правила есть упоминание года: Согласно определяем, чтобы связавшиеся вторым браком, и даже до пятьнадцатаго дня протекшаго месяца января, минувшаго четвертаго индикта, шесть тысяч сто девяносто девятого года, остававшиеся в порабощении греху, и не восхотевшие изтрезвиться от него, подлежали каноническому извержению из своего чина. При императоре Диоклетиане в Римской империи каждые 15 лет проводилась переоценка имущества с целью установления величины налогов. Порядковые номера годов в каждом 15-летнем промежутке назывались индикты. В 312 году при императоре Константине это счисление было введено официально, причём счёт начинался с 23 сентября. В 462 году из практических соображений начало года и отсчёта индиктов было перенесено на 1 сентября. Создатели византийской эры решили, что в первый год от Сотворения мира должны начинаться сразу все три цикла: 19-летний лунный, 28-летний солнечный и 15-летний индиктовый циклы.

Использовались две даты начала года, периодически параллельно:
 1 марта
 1 сентября

Мнение Ватикана 
Католический Рим этих расчётов не признал, используя ватиканскую эру (в латинском переводе Вульгата, в отличие от Септуагинты, продолжительности жизни древних патриархов, правления царей и т. п. указаны меньшие, чем в греческом переводе, поэтому дата получалась другой — 4713 или 4000 лет, обозначая её Anno Mundi — «от сотворения мира». А у Беды Достопочтенного выходил 3952 год, существовали и другие даты). Западные церкви перешли на летосчисление от Рождества Христова после того, как его вычислил в VI веке монах Дионисий Малый.

В России 
На Руси Византийский календарь был известен под названием «Миротворного круга», «Церковного круга» и «Великого индиктиона». Для записи номеров лет и чисел месяца использовалась кириллическая система счисления.

Царь Пётр I только частично реформировал использовавшийся в России византийский календарь, введя всего два элемента, заимствованные из Григорианского календаря:
 началом Нового года считать 1 января;
 летосчисление вести от Рождества Христова.

Названия месяцев 
На Руси латинские имена приобрели русифицированную форму, но в некоторых, наиболее ранних источниках они встречаются и в форме, совсем приближающейся к латинскому прообразу:
 январь: енуар, генуар, генварь
 февраль: фебруар, февруар
 март:
 апрель: априль
 май: маий
 июнь: иуний
 июль: иулий
 август: аугуст
 сентябрь: сепптеврий, сентямбрь, септябрь
 октябрь: октомбрий, охтоврий
 ноябрь: новембрий
 декабрь: декембрий.

Погрешности в летописях 

Исследователи отмечают, что во многих летописях, в частности в «Повести временных лет» используется сразу несколько вариантов датировок, не обязательно константинопольская эра. Также там встречаются:
 Александрийская — 29 августа 5493 до н. э.
 Антиохийская эра — 1 сентября 5500
 Старовизантийская эра — 5504 до н. э.
 Девятеричная эра — 5509 год до н. э.
 Десятеричная эра — 5510 до н. э.
 Одиннадцатиричная эра — 5511 год до н. э.
Также скольжение дат может происходить в связи с разностью начала года — в сентябре или марте. Учёные отмечают: "из-за перевода дат византийского сентябрьского года на славянский мартовский возможны ошибки на один год («мартовский» и «ультрамартовский» стили).

Хронологические рамки 
Как считается, на Руси Константинопольская эра использовалась начиная с XI века. Окончательный выбор в пользу «сентябрьского стиля» (когда начало года приходилось на 1 сентября) был сделан в 1492 году.

Последним днём по этому летосчислению было 31 декабря 7208 года; по указу Петра I следующий день уже официально считался по новому летосчислению от «рождества Христова» — 1 января 1700 года. Одновременно был изменён и стиль на январский, год стал начинаться 1 января.

Церковный календарь 
Византийский календарь до сих пор принят в старообрядчестве и некоторых православных церквах, и 1 сентября (в церквах, использующих юлианский календарь — 14 сентября н. ст.) отмечается церковное новолетие.

Для перевода даты Нашей эры в дату Византийской эры необходимо с января по август к текущему году добавлять 5508 лет, а с сентября по декабрь — 5509 лет. 14 сентября [[{{#ifexpr:<9.14||}} год]]а по григорианскому календарю наступил новый {{#ifexpr:<9.14||}} год «от сотворения мира».

См. также 
 Александрийская эра
 Коптский календарь

Комментарии

Примечания

Литература 
 Anthony Bryer. «Chronology and Dating». In: Elizabeth Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack . The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Oxford University Press, 2008. pp. 31—37.
 Dr. Iaakov Karcz. «Implications of some early Jewish sources for estimates of earthquake hazard in the Holy Land». Annals of Geophysics, Vol. 47, N. 2/3, April/June 2004.
 Paul James-Griffiths. Creation days and Orthodox Jewish Tradition. AnswersinGenesis.org. March 2004.
 Paul Stephenson. «Translations from Byzantine Sources: The Imperial Centuries, c. 700—1204: John Skylitzes, „Synopsis Historion“: The Year 6508, in the 13th Indiction: the Byzantine dating system». November 2006.
 Pavel Kuzenkov. How old is the World? The Byzantine era κατα Ρωμαίους and its rivals. 21st International Congress of Byzantine Studies, London 2006.
 Prof. Charles Ellis (University of Bristol). «Russian Calendar (988—1917)». The Literary Encyclopedia. 25 September 2008.
 Prof. Dr. Marcus Louis Rautman. «Time.» In Daily Life in the Byzantine Empire. Greenwood Publishing Group, 2006. pp. 3—8.
 E.G. Richards. Mapping Time: The Calendar and its History. Oxford University Press, 1998.
 Elias J. Bickerman. Chronology of the Ancient World. 2nd edition. Cornell University Press. 1980.
 Fr. Stanley S. Harakas. The Orthodox Church: 455 Questions and Answers. Light & Life Publishing, Minneapolis, 1988.
 George Ogg. «Hippolytus and the Introduction of the Christian Era». in Vigiliae Christianae, Vol.16, No.1 (Mar., 1962), pp. 2—18.
 K.A. Worp. Chronological Observations on Later Byzantine Documents. 1985. University of Amsterdam.
 Roger S. Bagnall, K. A. Worp. The Chronological Systems of Byzantine Egypt. Zutphen, 1978.
 V. Grumel. La Chronologie''. Presses Universitaires France, Paris. 1958.

Ссылки 
 Конструктивные принципы византийского календаря
 Византийский календарь — живая традиция Церкви
 Что такое Новолетие

Юлианский календарь